Heracleum colchicum är en flockblommig växtart som beskrevs av Vladimir Ippolitovich Lipsky. Heracleum colchicum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
colchicum